

Mitologia 

 Medesicasta – personaggio della mitologia greca. Figlia di Laomedonte e sorella di Etilla ed Astioche
 Medesicasta – personaggio della mitologia greca. Figlia illegittima di Priamo e sposa di Imbrio